Xerocomus is een geslacht van schimmels behorend tot de familie Boletaceae. Het geslacht werd voor het eerst in 1887 beschreven door de mycoloog Lucien Quélet.

Veel mycologen herkenden oorspronkelijk het onderscheid tussen de twee geslachten niet en plaatsten Xerocomus taxa in het geslacht Boletus. Verschillende moleculaire fylogenetische studies hebben echter aangetoond dat 'Xerocomus een heterogeen geslacht is van polyfyletische oorsprong, wat heeft geleid tot een verdere verdeling van Xerocomus in Xerocomellus en Hemileccinum. De leden van het geslacht Xerocomellus zijn nauwer verwant aan Boletus dan de echte Xerocomus, die relatief ver verwant is aan Boletus en nauwer verwant aan Phylloporus. Andere voormalige Xerocomus-soorten zijn sindsdien verplaatst naar Aureoboletus, Imleria, Hortiboletus en Rheubarbariboletus.

Ladurner en Simonini publiceerden in 2003 een monografie over Xerocomus, maar deze dateert van vóór de taxonomische herzieningen op basis van fylogenetische gevolgtrekkingen. In 2008 omvatte Hills achttien soorten die in Groot-Brittannië werden gevonden, met uitzondering van enkele soorten die soms als Xerocomus worden behandeld en inclusief Boletus pulverulentus en Boletus impolitus, die later werd geplaatst in respectievelijk de geslachten Cyanoboletus en Hemileccinum. Meer recente fylogenieën hebben bevestigd dat Xerocomus monofyletisch is in zijn nieuwe beperkte opstelling.

De meeste leden van Xerocomus zijn eetbaar, hoewel van matige gastronomische waarde.

Soorten
Volgens Index Fungorum bevat het geslacht 115 soorten (peildatum januari 2023):

Boletaceae
Schimmelgeslacht